El Camp de l'Arpa del Clot – quartiere di Barcellona, nel distretto di Sant Martí
 Camp de l'Arpa – stazione della metropolitana di Barcellona